MegamasS — украинская метал-группа играющая в стилях хардкор, металкор и альтернативный метал.

История 
Группа MegamasS была основана в 2004 году Алексеем Сидоренко (соло-гитара) и Глебом Процивом (ударные) в Киеве. Идея названия коллектива принадлежит Глебу Проциву и представляет собой транслитерацию с греческого на русский язык слова mega («большой») и с латинского языка на русский слова massa («множество»). В 2005 году к группе присоединились Александр Гридин (соло-гитара, вокал) и Александр Коломиец (бас-гитара). Написанием текстов песен MegamasS занимается Глеб Процив. В 2006 год]у группа сделала первые демо-записи. На мотофестивале в городке Весёлое прошло первое выступление коллектива.

2006—2008 
В 2006 году автором текстов MegamasS стал Денис Дорофеев. В 2007 к группе присоединился новый вокалист Руслан Назаренко. Александр Гридин, оставляя за собой должность гитариста, занял место бэк-вокалиста. В 2008 MegamasS записали композиции «Донбасс», «Лебедь» и «Отец»; последний лейбл «Другая музыка» включил в свой сборник «Re: Эволюция». Продюсер «Другой музыки» Влад Ляшенко стал концертным директором группы. MegamasS дал концерты в Киеве и Львове. В коллективе появился новый участник — Олег Пузан (клавишные).

2009—2010 
Весной 2009 года MegamasS выступал в качестве разогревающей группы на 10-летнем юбилее лидеров украинской тяжелой сцены — ТОЛ. Летом группа приступила к записи дебютного альбома на студии «С утра до ночи». В апреле 2010 года вышел полноформатный альбом. Диск под названием «СверхрельеФ» был выпущен независимым лейблом «Iншамузика» и компанией Moon Records. Сведение и мастеринг альбома осуществил Сергей KNOB Любинский (группа ТОЛ). Кроме восьми основных треков в альбом вошли также стихи, Дорофеева и бонусы песен «Лебедь» и «Отец», где вокалистами выступили соответственно Роман Омельченко (PERISHING HUMANITY) и Виктор Новоселов («Анна») с Василием Прозоровым (ТОЛ). Концертная презентация альбома состоялась 17 апреля в киевском клубе «Бинго» на совместном выступлении с группами «ТонкаяКраснаяНить» и «Психея». На следующий день музыканты представили «СверхрельеФ» на фестивале «Разрушение» во Львове. Концертное видео на песню «Бей, Вова!» было включено в официальный DVD-сборник «Разрушение VII». Накануне зимних концертов в Виннице и Ивано-Франковске группу покинул один из лидеров и основателей — барабанщик Глеб Процив. Его место занял Владислав Уласевич из группы ЗЛАМ.

2011—2012 
В 2011 году MegamasS выступили в Хмельницком и Донецке, а также приняли участие в фестивале, организованном лейблом «Другая музыка». Осенью группа приступила к записи второго альбома на студии Revet Sound. В марте 2012 года дала совместные концерты с группами «ТонкаяКраснаяНить» и «Amatory» в Днепропетровске, с «Joncofy» и «Skinhate» в Киеве.

2013 
Группу покинул Владислав Уласевич, который углубился в работу над материалом группы «ЗЛАМ» (в 2016 году полностью переходит в состав культовой метал группы Jinjer). Место Владислава в MegamasS занял Вадим Серогодский. С ним группа приступила к записи нового материала и выпустила сингл «Коля».

2014 
Коломийца на басу заменил Дмитрий «Терм» Андрухов, который до этого играл в сумской группе . В 2014 году вышел первый ЕР с трилогии «Odin» и клип на песню «Я один из богов».

2015 
Группу покинул Александр «Дичь» Гридин, который до последнего времени занимал место ритм-гитариста и второго вокала. Группа выпустила новый ЕР, «Odin ll». В поддержку отправилась в большой тур по Украине.

2016 
Группу покинул Руслан Назаренко, выбрав своей основной профессиональной деятельностью видеодизайн и рекламу. В 2016 году группа гастролировала в поддержку выхода заключительного ЕР «Odin III». MegamasS выступали на фестивалях Respublica, Faine Misro, BigLoveFest и пр.

2017—2019 
На вокал был приглашён Никиту Обушенко. После первого записанного трека «На грани пустоты» он перешёл в состав группы Velikhan. Группа вернулась к фестивальным выступлениям и выпустила новые треки. Ушёл Андрухов, который пробыл на позиции бас-гитариста 3 года. Его заменил Андрей «Здаров» Литвиненко, участник групп Psionic Arc и Velikhan.

2020 
В этом году творческие пути расходятся с Андреем «Здаров» Литвиненко и он покидает состав MegamasS, а так же Velikhan. В MegamasS место нового бас-гитариста занимает Дмитрий Дзюба – известный по выступлениям в культовой группе ТОЛ, а также проектам ПНД и Галяк.

Участники 
 Алексей «Шерхан» Сидоренко — соло-гитара
 Александр «Дичь» Гридин — вокал
 Дмитрий Дзюба — бас-гитара
 Вадим Серогодский — ударные
 Денис «Денайс» Дорофеев — автор текстов
 Оксана Лищук (Егорова) — менеджер группы

Бывшие участники 
 Глеб «Палыч» Процив — ударные (2004—2011)
 Владислав «Царь» Уласевич — ударные (2011—2012)
 Александр «Дичь» Гридин — ритм-гитара, вокал (2004—2014; 2015—2016)
 Александр «Шерсть» Коломиец — бас-гитара (2004—2014)
 Олег «Капоне» Пузан — клавишные, звуковые эффекты (2004—2014)
 Руслан «Рус» Назаренко — вокал (2004—2015)
 Дмитрий «Терм» Андрухов — бас-гитара (2014—2017)
 Никита Обушенко — вокал (2017)
 Олег «Орех» Ульяницкий — вокал (2017—2019)
 Андрей «Здаров» Литвиненко — бас-гитара (2017-2020)

Дискография 
 СверхрельеФ — 2010
 Его Величество Удар — 2012
 Коля (сингл) — 2013
 Odin — 2014
 Odin ll — 2015
 Odin III — 2016
 Ты должна быть моей (сингл) — 2016
 На грани пустоты (сингл) — 2017
 Трон з кісток (сингл) — 2017
 Гора (сингл) — 2017
 Шеол (сингл) — 2018
 Стіни (сингл) — 2018
 ЕРА (сингл) — 2019

Клипы 
 Казнь (2012)
 Сон (2013)
 Я один из богов (2014)
 Результат ft. Orex (2015)
 Legion (2015)
 Точка (2016)
 Гора (фестивальное видео, 2019)

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальная группа ВКонтакте
 Официальный канал на YouTube
 Официальная страница в Instagram